Мюнц (, ) — фамилия.

Известные носители:
 Мюнц, Ашиль (1849—1917) — французский агрохимик, брат Эжена Мюнца.
 Мюнц, Мечислав (1900—1976) — польско-американский пианист.
 Мюнц, Эжен (1845—1902) — французский историк искусства, брат Ашиля Мюнца.
 Мюнц, Эрл (1914/1915—1987) — американский предприниматель, независимый производитель автомобилей.